Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди юниоров — ежегодное соревнование по кёрлингу среди юниорских (молодёжных) мужских и женских команд Венгрии. Игроки должны быть в возрасте до 21 года на дату старта очередного чемпионата. Проводится с 2005 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Венгрии ().

Победители чемпионата среди мужских и женских юниорских команд получают право до следующего чемпионата представлять Венгрию на международной арене как соответственно мужская и женская юниорская сборная Венгрии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Magyar Curling Szövetség » Magyar bajnokok listája (чемпионы различных чемпионатов Венгрии по кёрлингу: женщины, мужчины, смешанные команды, игрок года жен., игрок года муж., смешанные пары, юниоры жен., юниоры муж., юниоры смешанные пары)

См. также 
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди смешанных пар

Соревнования по кёрлингу в Венгрии
 
Кёрлинг
Венгрия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года